Университет Западной Македонии () университет расположен в западной Греции в городе Козани. Был основан в 2002 году.

Факультеты 
 Педагогический факультет
 Начальное образование
 Дошкольное образование
 Инженерный факультет
 Машиностроение
 Информатика и телекоммуникации
 Независимые Департаменты
 Балканистика
 Прикладное и изобразительное искусство

Ссылки 
 Официальный сайт  

Западная Македония